Konstrukce (, se-stavovat) může znamenat:

činnost konstruování čili sestrojování:
 Konstrukce (geometrie) – postup sestrojování určitého geometrického objektu
 Eukleidovská konstrukce

výsledek takové činnosti:
 Nosná konstrukce – (skelet budovy či rám stroje):
 Lepená dřevěná konstrukce
 Hrázděná konstrukce
 Roubená konstrukce
 Železobetonová konstrukce
 Skeletová konstrukce
 Příhradová konstrukce
 krovová konstrukce

pracoviště kde se konstruuje
 Prototypová konstrukce
 Výrobní konstrukce
 Konstrukce přípravků

v přeneseném slova smyslu:
 stavba lidského těla – tělesná stavba, synonymum pro slovo tělesná konstituce
 řádně neodůvodněná či nepodložená úvaha, názor (nesmyslná konstrukce, pouhá konstrukce apod.)

Související články 
 rekonstrukce
 konstrukt

Externí odkazy